Herzberg es una palabra que significa en alemán "montaña (del) corazón" y puede referirse a:

Lugares en Alemania 
 Herzberg am Harz, ciudad del distrito Osterode am Harz, Baja Sajonia.
 Herzberg (Elbe-Elster), ciudad del distrito Distrito de Elbe-Elster, Brandemburgo.
 Herzberg (Ostprignitz-Ruppin), ciudad del distrito Distrito de Ostprignitz-Ruppin, Brandemburgo.
 Herzberg (Mecklemburgo-Antepomerania), ciudad del distrito Distrito de Parchim, Mecklemburgo-Antepomerania.

 El asteroide 3316 Herzberg
 Abreviatura del Festival: Burg-Herzberg-Festival.

Personas 
 Abel Jacob Herzberg (1893–1989), abogado y escritor holandés.
 André Herzberg (1955-), músico alemán, cantante y actor.
 Annegret Herzberg (1945-), escritor y editor alemán.
 Dominikus Herzberg (1967-), científico alemán, profesor de la Universidad de Heilbronn.
 Ernst Günther Herzberg (1923–1989), educador y político alemán (FDP).
 Gerd Herzberg (1950-), abogado y vicepresidente de la Unión de Servicios Unidos (ver.di)
 Frederick Herzberg (1923-2000), psicólogo y profesor alemán.
 Gerhard Herzberg (1904–1999), físico y físico-químico canadiense.
 Judith Herzberg (1934-), novelista holandesa, poeta y dramaturga.
 Margarete Herzberg (1921–2007), cantante de ópera alemana.
 Martin Herzberg (1981-), productor de música alemán, compositor y musicólogo.
 Renate Herzberg, presentador en la televisión de Baviera.
 Romy Herzberg (1951-), músico alemán y terapeuta.
 Rolf D. Herzberg (1938-), jurista alemán.
 Walter Herzberg (1898–1943), artista gráfico alemán y caricaturista.

Autores de nombres botánicos 
 Paul Herzberg 1865-